KFF peut désigner :
 Қазақстанның Футбол Федерациясы (en français, Fédération du Kazakhstan de football) ;
 Kalmar FF, un club suédois de football basé à Kalmar ;
 Kenya Football Federation, un ancêtre de la Fédération du Kenya de football ;
 Festival du film de Cracovie (en ).